Die Abkürzung THS steht für:
 THS-Konzern, eine deutsche Wohnungsgesellschaft

 Technische Hauptschule, Schule mit speziellem Bildungsschwerpunkt in Österreich
 Technische Hochschule Stuttgart
 Technische und gewerbliche höhere Schule, Schulart  in Österreich
 Teilhauptschule, Bildungsstufen der Hauptschule in Bayern
 Thüringer Heimatschutz, ein rechtsextremes Kameradschaftsnetzwerk
 Tiefe Hirnstimulation, ein neurochirurgischer Eingriff in das Gehirn
 Tony Hawk’s (Spieleserie), eine Skateboarding-Videospielreihe
 Toyota Hybrid System, siehe Hybrid Synergy Drive
 TreuHandStelle, ehemaliges Immobilienunternehmen in Gelsenkirchen, heute beim THS-Konzern
 Turnierhundsport, eine Sportart mit Hunden
 Thenar-Hammer-Syndrom, eine durch Traumata hervorgerufene Gefäßkrankheit
 Bahnhof Heilbronn Süd nach DS 100

TH-S steht für:
 , ISO-3166-2-Code der thailändischen Provinz

THS